Krško, grad i središte istoimene općine u istočnoj Sloveniji
 Općina Krško, općina u istočnoj Sloveniji
 NE Krško, nuklearna elektrana u Sloveniji